Boye Skistad – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Brede Skistad – allenatore di calcio e calciatore norvegese
 John Arvid Skistad – ex calciatore norvegese
 Pål Skistad – ex calciatore norvegese